Niemcy:
 Matzenbach – dzielnica gminy Fichtenau w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwäbisch Hall
 Matzenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel